CCZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chub Cay (Bahamas)